Нови́к, нова́к — у Московській державі XVI—XVII ст. — новобранець, підліток з дворян, дітей боярських і городових козаків, який уперше вступив на військову службу.

Прізвище 

Но́вик — українське й російське () прізвище.

 Новик Ісаак Йосипович (1891—1968) — український радянський стоматолог, доктор медичних наук, професор.
 Новик Максим Вікторович ( 1970) — російський шахіст
 Новик Микола Петрович (1920—1944) — радянський офіцер-артилерист, Герой Радянського Союзу.
 Новик Михайло Михайлович ( 1949) — український журналіст, письменник.

Топонім 

 Новик — острів в архіпелазі Північна Земля.
 Новик — острів у Виборзькій затоці
 Новик — бухта в акваторії Японського моря.

Кораблі 
 «Новик» — крейсер Російського флоту.
 «Новик» — есмінець Російського флоту.

Див. також 
 Новиков